Pinkard ist der Familienname der folgenden Personen:

 Maceo Pinkard (1897–1962), amerikanischer Komponist, Songtexter und Musikverleger
 Ron Pinkard (* 1941), amerikanischer Schauspieler